Jean-Pierre Klein peut faire référence à :
 Jean-Pierre Klein (décédé en 1873), juge, conseiller à la Cour supérieure de justice de Luxembourg, homme politique luxembourgeois et membre de la Chambre des députés de 1854 à 1856 puis de 1858 à 1873 ;
 Jean-Pierre Klein (1939-), psychiatre français ;
  (né en 1944), avocat et homme politique luxembourgeois, député et membre du Parti ouvrier ouvrier socialiste luxembourgeois (LSAP).